USS Oriole (Nederlands: Wielewaal) kan verwijzen naar een van vijf schepen bij de Amerikaanse marine.
 USS Oriole (1864), een Amerikaanse rivierstoomboot.
 USS Oriole (1895), een Amerikaanse sloep met 15 kanonnen.
 USS Oriole (AM-7), een Amerikaanse mijnenveger van de Lapwingklasse.
 USS Oriole (AMCU-33), een Amerikaans landingschip van de CI(L)-351-klasse.
 USS Oriole (1995), een Amerikaanse mijnenjager van de Ospreyklasse.